Botryomonilia är ett släkte av svampar. Botryomonilia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Botryomonilia